Het ATP-toernooi van Genève 1991 werd van 9 tot en met 15 september gespeeld in de Zwitserse stad Genève. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club de Genève Eaux-Vives.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Genève
ATP-toernooi van Genève